Petru Movilă se poate referi la:

Petru Movilă, Mitropolit al Kievului, care a jucat un rol hotărâtor în Sinodul de la Iași din anul 1642.
Petru Movilă, deputat PD de Iași